In dieser Liste sind alle Kirchen im Kyffhäuserkreis aufgeführt.

Liste

Abgegangene Bauten

Weblinks 

 
Kyffhauserkreis